Кубок французької ліги з футболу 2007–2008 — 14-й розіграш Кубка ліги у Франції. Втретє переможцем став ПСЖ.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2007

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня 2007

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня 2007

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 листопада 2007

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 2008

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 лютого 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 лютого 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 
 Кубок французької ліги на rsssf  

2007–2008
Франція
Франція
2007 у французькому спорті
2008 у французькому спорті